Бондари — топоним, происходящий от наименования вида ремесла:
бондарь — это умелец, выделывающий бочки, иногда мастер по изготовлению корабельных мачт.
Ремесло называют бондарство.

Белоруссия 
 Бондари — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Бондари — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Бондари — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Бондари — деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района.
 Бондари — деревня в Псковской области, МО Себежское Себежского района.
 Бондари — село, административный центр Бондарского района Тамбовской области.

Украина 
 Бондари — село, Овручский район, Житомирская область.
 Бондари — село, Ананьевский район, Одесская область.
 Бондари — село, Кременчугский район, Полтавская область.
 Бондари — село, Чернухинский район, Полтавская область.
 Бондари — село, Дубенский район, Ровненская область.
 Бондари — село, Бурынский район, Сумская область.
 Бондари — село, Конотопский район, Сумская область.
 Бондари — село, Бахмачский район, Черниговская область.